Melnitsa peut désigner :
 Melnitsa, un groupe de musique russe
 Melnitsa, un village macédonien
 , un village bulgare
 , un studio d'animation russe